Orgler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Orgler (1876–1943/1945), deutscher Jurist, Richter und Senatspräsident am Kammergericht
 Andreas Orgler (1962–2007), österreichischer Alpinist, Architekt und Hängegleiter-Pilot
 Arnold Orgler (1874–1957), deutsch-britischer Kinderarzt
 Franz Orgler (1914–2015), deutscher Leichtathlet
 Laurenz Orgler (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Sepp Orgler (1911–1943), österreichischer Maler und Bildhauer